Atimia, geslacht van boktorren
Atimie, begrip uit het Oud-Grieks recht